Mai jos este lista așezărilor antice din Turcia. Există nenumărate ruine de așezări antice răspândite în toată țara. În timp ce unele ruine datează din epoca neolitică, cele mai multe dintre ele erau așezări de hitiți, frigieni, lidieni, ionieni, urartiți și așa mai departe.

Lista așezărilor 
În tabelul de mai jos, sunt afișate numai așezările care au articole în această enciclopedie, cu excepția următoarelor:
 Câteva așezări antice sunt încă în uz (Adana, Amasya, Ankara, Istanbul, Tars etc.) ) Aceste așezări nu sunt incluse în listă decât dacă există articole separate pentru siturile antice.

 Unele așezări antice care au fost bine documentate sunt cunoscute pe nume, dar până acum nu au fost dezgropate și locațiile lor exacte sunt obscure. (De exemplu; Washukanni, capitala Mittani.)

Note

Legături externe

Istoria antică a Turciei
Situri arheologice din Turcia